Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e David Roditi 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (secondo turno)
 Gustavo Kuerten /  Fernando Meligeni (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  David Roditi (finale)
 Nicolás Lapentti /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1998